A 2015. évi nyári universiadén a taekwondo összesen 23 versenyszámot rendeztek. A taekwondo versenyszámait június 7. és 16. között tartották.

Éremtáblázat

Kyorugi

Férfi

Női

Poomsae

Jegyzetek

Források
 Honlap

2015. évi nyári universiade
Taekwondo